Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Bjelovarsko-bilogorské župě. Nachází se zde celkem 323 sídel, z toho 5 měst, 18 opčin, 296 trvale obydlených vesnic a 4 opuštěné vesnice.

Zaniklé vesnice
Bastajski Brđani (Đulovac)
Gornji Borki (Sirač)
Stara Krivaja (Đulovac)
Velika Klisa (Đulovac)

Reference

Chorvatské seznamy
Bjelovarsko-bilogorská župa
Bjelovarsko-bilogorská župa